Ајка може бити:

 Ајка, град у Мађарској
 Ајка (српска народна књижевност), женски лик у српској народној књижевности